La Treća hrvatska nogometna liga 2015-16, conosciuta anche come 3.HNL 2015-16, è la 25ª edizione della terza serie del campionato di calcio croato.

Per essere promosse nella categoria superiore, la Druga liga, le società richiedenti devono posizionarsi entro i primi 3 posti della classifica finale ed essere in regola con i parametri richiesti (solidità finanziaria, stadio a norma, etc).

Squadre partecipanti

Girone Ovest

Risultati

Girone Est

Risultati

Girone Sud

Risultati

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2015-16
Druga Liga 2015-16
Hrvatski nogometni kup 2015-2016

Collegamenti esterni 

2015
Calcio nel 2015
Calcio nel 2016